Onderdistrict in Indonesië
 Keling (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
Plaats in Indonesië
 Keling (Keling), een plaats in het bestuurlijke gebied Japara in de provincie Midden-Java
 Keling (Kepung), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java